ORS ou Ors peut désigner :

Nom propre 
 Ors, commune française du département du Nord ;
 Domaine d'Ors, réserve naturelle volontaire située à Châteaufort, Yvelines.

Sigle 
 offre réservée aux salariés dans le domaine de l'épargne salariale ;
 Observatoire régional de la santé ;
 Operationally Responsive Space Office, une entité du département de la Défense des États-Unis chargée de concevoir des solutions spatiales (lanceur, satellite) répondant à des besoins tactiques ;
 Soluté de réhydratation orale.